Aramă, ca un nume de familie, se poate referi la una din următoarele persoane:

 Ioan Aramă (1890–?), magistrat militar român.
 Constantin I. Aramă (1919–2003), inginer român.
 Horia Aramă (1930–2007), prozator, scenarist, traducător, critic, redactor, dramaturg și poet român.
 Ion Aramă (1936–2004), scriitor, prozator, publicist și ofițer de marină român.
 Viorel Aramă (n. 1938), economist și deputat român.
 Angela Aramă (n. 1963), jurnalistă, publicistă și politiciană moldoveană.

Vezi și
 Aramă